2 miejscowości w Polsce:
 Marcjanka – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Marcjanka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród